Climacia är ett släkte av insekter. Climacia ingår i familjen svampdjurssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svampdjurssländor
Climacia